Андрей Фёдорович Омельченко (2 июля 1926, с. Павлыш Кировоградской области — 9 мая 1981, Киев) — советский украинский бандурист, педагог.

Биография 
Родился в 1926 году в селе Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области.

Играть на бандуре начал в детстве — в Днепродзержинске посещал детскую капеллу бандуристов Дворца культуры завода имени Ф. Дзержинского, где его учителем был известный бандурист Макар Осадчий, окончить обучение помешала война.

Участник Великой Отечественной войны, в РККА с 1943 года, гвардии старший сержант, разведчик взвода пешей развеки 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гаврдейской стрелковой дивизии. Участвовал в боях на 3-ем Украинском и 1-ом Белорусском фронтах, был ранен, участник Штурма Берлина.

Действуя в боевых подразделениях пехоты во время уличных боёв в г. Берлине 28-30.04.1945 г. лично из автомата уничтожил 5 немцев.

Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После войны продолжил военную службу как музыкант в Ансамбле песни и пляски под управлением Е. П. Шейнина в составе Группы советских войск в Германии.

Демобилизовавшись работал в ансамбле бандуристов украинского радио, с 1954 года преподавал в Киевской средней специальной музыкальной десятилетней школе имени Н. В. Лысенко.

В 1956 году окончил Киевскую консерваторию по классу бандуры (А. М. Бобырь, В. А. Кабачок) и вокала (профессора Д. Г. Евтушенко и А. А. Гродзинский), продолжил обучение в аспирантуре исполнительского профиля по классу профессора М. М. Гелиса, в 1968 году защитил кандидатскую диссертацию — кандидат искусствоведения.

В 1957 году стал лауреатом конкурса исполнителей І-го Всесоюзного фестиваля советской молодёжи в Москве.

Работал в Киевской филармонии, выступал в т.ч. за рубежом в Чехословакии, Польше, Финляндии.

В 1962—1971 годах преподавал в Киевском музыкальном училище имени Р. М. Глиэра.

С 1978 года преподаватель, заместитель декана оркестрового факультета Киевского государственного института культуры имени А. Е. Корнейчука.

Был членом правления музыкального общества УССР, председателем художественного совета кобзарей-бандуристов.

Умер в 1981 году в Киеве.

Труды 
Автор более 90 статей и редактор 46 нотных изданий. Ему принадлежит первое в украинском музыковедении фундаментальное исследование «Развитие кобзарского искусства на Украине» (1968). Инициатор выпуска «Библиотека бандуриста». Составитель нескольких сборников для бандуры. Автор учебно-метододического пособия «Школа игры на бандуре» (1975, 1979, 1984, 1989).

Источники 
 Омельченко Андрій Федорович (некролог) // Народна творчість та етнографія, № 4, стр. 109
 Омельченко Андрій Федорович //Мистецтво України : Біографічний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — стр. 450
  Омельченко Андрей Федорович // ОБД «Подвиг народа»
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Киевской консерватории
Бандуристы СССР
Кандидаты искусствоведения
Преподаватели Киевского университета культуры и искусств